Жюринья́к () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент — Шаранта. Входит в состав кантона Бланзак-Поршрес. Округ коммуны — Ангулем.

Код INSEE коммуны — 16175.

Коммуна расположена приблизительно в 420 км к юго-западу от Парижа, в 120 км южнее Пуатье, в 20 км к юго-западу от Ангулема.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 524 человека.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 332 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 261 были экономически активными, 71 — неактивными (показатель активности — 78,6 %, в 1999 году было 72,4 %). Из 261 активных работали 234 человека (134 мужчины и 100 женщин), безработных было 27 (11 мужчин и 16 женщин). Среди 71 неактивных 17 человек были учениками или студентами, 24 — пенсионерами, 30 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шаранта